Il y a eu plusieurs batailles navales au large de l'île d'Ouessant (ouest de la Bretagne), toutes opposant des navires français aux vaisseaux britanniques :
 la Première bataille d'Ouessant eut lieu le , à 100 milles marins à l'ouest de l'île, au cours de la guerre d'indépendance américaine, et s'avéra indécise ;
 la Deuxième bataille d'Ouessant eut lieu au cours de la même guerre, le , et fut un affrontement entre la flotte française d'escorte d'un convoi et une escadre britannique ;
 la Troisième bataille d'Ouessant eut lieu du 28 mai au , à 400 milles marins de l'île, et est aussi appelée la Glorieuse bataille du  juin par les Britanniques et bataille du 13 prairial an II par les Français.

Trois navires participèrent aux trois batailles, le français Bretagne (plus tard Révolutionnaire) et les britanniques Queen et Valiant.

Le nom de bataille d'Ouessant est aussi donné à un engagement durant la Seconde Guerre mondiale, le , entre des destroyers britanniques, canadiens et polonais de la  et deux destroyers allemands de la  et qui fut gagné par les Alliés.    

Ouessant